Sainte-Anastasie ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich, die den Namen der heiligen Anastasia von Sirmium tragen:
 ehemalige Gemeinde Sainte-Anastasie (Cantal), Département Cantal
 Sainte-Anastasie (Gard), Département Gard

mit Namenszusatz:
 Sainte-Anastasie-sur-Issole, Département Var